Tella (bier), traditioneel bier uit Ethiopië en Eritrea.
 Tella (Algerije), gemeente in de provincie Sétif in Algerije.
 Tella (Mali), gemeente in de regio Sikasso in Mali.